Zwei Welten – film del 1919 diretto da Conrad Wiene
 Zwei Welten – film del 1922 diretto da Richard Löwenbein
 Zwei Welten – film del 1929 diretto da Werner Hochbaum
 Due mondi (Two Worlds) – film del 1930 diretto da Ewald André Dupont
Zwei Welten – film del 1930 diretto da E.A. Dupont – versione tedesca di Two Worlds (Due mondi)
 Zwei Welten – film del 1940 diretto da Gustaf Gründgens